Кезон Дуилий (Caeso Duilius) е име на:

 Кезон Дуилий Лонг, децемвир 450 и 449 пр.н.е.
 Кезон Дуилий, консул 336 пр.н.е.